En dynamique des fluides, l'équation de Bernoulli est un théorème mis au point par Daniel Bernoulli
 En mathématiques, l'équation de Bernoulli est une équation différentielle proposée par Jacques Bernoulli

Jacques Bernoulli
Daniel Bernoulli